Turi sau TURI se poate referi la:

Locuri
Ecuador
Turi, Ecuador, oraș din Ecuador

Estonia
 Türi, oraș din Estonia
 Comuna Türi, comună din comitatul Järva, Estonia

Indonezia
 Turi, Lamongan, un district din Lamongan Regency, Java de Est
 Turi, Magetan, un sat din Panekan, Magetan Regency, Java de Est
 Turi, Yogyakarta, un district din Sleman Regency, Yogyakarta

Italia
 Turi, Apulia, o comună din provincia Bari

Kenya
 Turi, Kenya, o așezare la vest de Nakuru

Persoane
 Johan Turi, scriitor Sami
 Pasquale Turi (n. 1993), fotbalist italian
 Turi (Māori ancestor), lider istoric maori
 Turi (Pashtun tribe), un trib pashtu din Pakistan și Afghanistan
 Turi Heisselberg Pedersen, ceramist danez
 S-Endz, also known as Turi, muzician, actor și model britanic

Altele
limba turi, o limbă din India
 Turi, unul din câinii Reginei Victoria, un Pomeranian
 Massachusetts Toxics Use Reduction Institute (TURI)